Schwarzenburg bei Rötz ist der Name folgender Personen:

 Berthold II. von Schwarzenburg bei Rötz (vor 1122–1147/1148), bayerischer Adliger
 Heinrich von Schwarzenburg bei Rötz, bayerischer Adliger